PATH puede referirse a:
 la variable de entorno PATH;
 la Autoridad Portuaria Trans-Hudson, por sus siglas en inglés.